Kariba é um distrito da província zimbabweana de Mashonaland Oeste. A sua capital é a cidade com o mesmo nome, localizada junto à barragem de Kariba, perto da fronteira com a Zâmbia.

O distrito confina a nordeste com o distrito vizinho de Hurungwe, a sudoeste com o distrito de Binga, na província de Matabeleland Norte, com o qual partilha cerca de metade da albufeira, e a sul com Gokwe Norte, na província de Midlands.

Referências 

Distritos do Zimbabwe